Саломе (Salome, Salomé) може да се отнася за:

 Саломе Александра, царица на Юдея (78–67 пр.н.е.)
 Саломе I (65 пр.н.е.-10 г.), сестра на Ирод Велики, майка на Береника (майка на Ирод Агрипа I)
 Саломе (* 8 г.), дъщеря на Ирод Боет (Ирод Филип I) и Иродиада и внучка на Ирод Велики
 Саломе (драма) от Оскар Уайлд
 Саломе (опера) от Рихард Щраус
 Саломея, Соломония, спомената при раждането на Христос
 Саломе, Мария Саломе от Галилея, последователка на Христос, идва първа на гроба му

Други:
 Саломе (Аризона), в САЩ